Rogoźnica – nazwa pochodzi od słowa rogoża.

 Miejscowości w Polsce 
 Rogoźnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom 
 Rogoźnica – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Rogoźnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Rogoźnica – nieistniejąca miejscowość w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gm. Górzyca

 Część miasta
 Rogoźnica – część Głogowa Małopolskiego,  w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski

 Przystanek kolejowy
 Rogoźnica koło Rzeszowa – przystanek osobowy w Głogowie Małopolskim

 Rezerwat przyrody
 Rezerwat przyrody Rogoźnica

 Na Białorusi
 Rogoźnica – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Małachowce

 Zobacz też

Rogoźnica-Kolonia, Rogoźniczka, Rogoznica